Турки — многозначный термин, основное значение которого — тюркоязычный народ.

Топоним

Белоруссия 
 Турки — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Турки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Турки — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Турки — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Латвия 
 Турки — посёлок в Ливанском крае.

Россия 
 Турки — посёлок городского типа, административный центр Турковского района Саратовской области.

Украина 
 Турки — название села Трудолюбивое до 1946 года (Великобагачанский район Полтавской области Украины).

Персоналии 
 Турки́ — личное имя, распространённое среди арабов.
 Турки, Алессандро (или Алессандро Веронезе, 1582—1648) — итальянский живописец.

Прочее 
 Турки — вымышленная спецслужба из видеоигры Final Fantasy VII.

См. также 
 Турок (значения)
 Турка (значения)
 Тюрки (значения)